

Elenco puntate

Stagione 1 (2011-2012)
 Evil in Erieville
 The Devil Made Me Do It
 Terror In The Shadows
 Death and Dolls
 The White Widow
 Hotel Hell
 Am I Crazy? (a.k.a. House of the Insane)
 Killed By The Klan
 Special Investigation: Alcatraz
 Special Investigation: Lizzie Borden House
 Scandal in the South
 Fear at the Family Tree
 A Watery Grave
 Final Curtain Call
 Deadly Attraction
 Pandora's Box
 Surrounded
 Blood and Gold
 A Widow's Rage
 Prison of Shadows (a.k.a. Death Sentence)
 Starvation Heights
 Arctic Wrath

Stagione 2 (2012-2013)
 Fatal Attachment
 A Banshee's Cry
 Revisited: Deadly Attraction & Fear of the Family Tree
 Revisited: Blood and Gold & Pandoras Box
 Revisited: A Widow's Rage & Death Sentence
 Revisited: Surrounded & Hotel Hell
 Revisited: Final Curtain Call & The Devil Made Me Do It
 Blood on the Tracks
 The Soul Collector
 The House of Death
 Blood in the Bordello
 Family Curse
 Deadly Gift
 Burned Alive
 Tormented
 Never Alone
 Forgotten
 Betrayed
 The Beast
 Revisited: Fatal Attachment & Blood on the Tracks
 Deadly Grounds
 Evil Underground
 Revisited: The Soul Collector & Deadly Gift
 Possessed
 Spellbound
 Death Valley
 Bloodlust
 Hotel Nowhere
 Revisited: Family Curse and The House of Death
 Violated
 Battlefield
 Lethal Waters
 Tortured Souls
 Revisited: Forgotten and Burned Alive
 Revisited: Betrayed and A Banshee's Cry
 Revisited: Evil Underground and Killed by the Klan

Stagione 3 (2013-2014)
 LIVE Question and Answer Special
 Plagued
 Evil Within
 Revisited: Battlefield & Violated
 Forever Scarred
 The Axe Murder House
 Dead End
 The Devil's Bidding
 Summoning Souls
 Invaded
 House of Horrors
 Ghosts of Deadwood
 Master of the Damned
 Innocent Blood
 Dark Inheritance

Stagione 4 (2014-2015)
 Revisited: Deadly Grounds and Blood in the Bordello
 The Aftermath
 Fractured
 Assaulted
 Demon War
 Satan's Revenge
 The Dark One
 Double Jeopardy
 Feeding Grounds
 The Cursed Path
 Bound
 Living Nightmare
 Eternal Hatred
 Intolerance
 Revisited: Never Alone and Spellbound
 Revisited: Tortured Souls and Evil Within
 Revisited: Plagued and Lethal Waters
 Revisited: Dead End and Summoning Souls
 Revisited: Forever Scarred and Invaded
 Revisited: Master of the Damned and Ghosts of Deadwood
 Revisited: Innocent Blood & Fractured

Stagione 5 (2015-2016)
 Guardians of The Dead
 Deranged
 House of Mirrors
 The Instigator
 The Obsession
 From Beyond
 Afflicted
 Torn Apart
 Perfect Storm
 The Creeper
 Madhouse
 Vengeance
 Smothered
 Revisited: Demon War and Assaulted
 Revisited: Satan's Revenge and Double Jeopardy
 Revisited: Feeding Grounds and The Aftermath
 Revisited: Eternal Hatred and Intolerance
 Revisited: The Dark One and Deranged
 Revisited: House of Mirrors and The Obsession
 Revisited: Afflicted and Torn Apart
 Revisited: The Creeper and Madhouse
 Revisited: Ghosts of Deadwood and Smothered

Stagione 6 (2016)
 Toys For The Dead
 Evil Influence
 No Vacancy
 Gateway to Hell
 The Darkening
 Bent on Revenge
 Contempt
 You Will Be Mine
 Return To Evil
 Devil's Plaything
 Crowded House
 The Whispering
 Paradise Lost
 The Sacrifice
 The Predator
 Controlled
 Compelled
 Consumed
 Deadly Relations

Stagione 7 (2017)
 The Watcher
 Fear Lives Here
 Legion of Death
 It Feeds
 Feeding The Fire
 Drawn to Evil
 The Offering
 Hell in the Heartland
 Night Terrors
 Deadly Promise
 A Widow's Revenge
 Skin Walker
 Return of the Damned

Note

The Dead Files